Lubiń peut désigner en Pologne :
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Lubiń, un village du powiat de Gniezno ;
 Lubiń, un village du powiat de Kościan.